

Geografia 
 Alle – antico nome tedesco della Łyna, fiume della Polonia e della Russia

Persone 
 Charles Allé (1904-1994) – calciatore francese
Alle - Cantautore torinese nato il 10/03/1987

Belgio 
 Alle o Alle-sur-Semois – ex comune ora frazione di Vresse-sur-Semois, comune nella provincia di Namur (Vallonia)

Svizzera 
 Alle – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Zoologia 
 Alle – genere di uccelli della famiglia Alcidae
 Alle alle – specie di uccelli del genere Alle

Pagine correlate 
 Ale – pagina di disambiguazione
 All – pagina di disambiguazione